gruszka – owoc gruszy

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 3 podstawowe
 Gruszka – przysiółek kolonii Bezek-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmski, w gminie Siedliszcze 
 Gruszka – przysiółek osady Dęby w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubycza Królewska
 Gruszka – część wsi Oleksów w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Gniewoszów
 Gruszka – część wsi Huzele w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Lesko
 Gruszka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk 
 Gruszka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce 
 Gruszka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Płośnica

Miejscowości na Białorusi i Ukrainie  
 Gruszka – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim
 Gruszka (Грушка) – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim
 Gruszka – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie kamioneckim

Osoby o nazwisku Gruszka 
 Dariusz Gruszka – polski hokeista
 Edward Gruszka- polski wojskowy
 Grzegorz Gruszka – polski polityk
 Józef Gruszka – polski polityk
 Józef Gruszka – powstaniec śląski, działacz plebiscytowy, działacz społeczny, nauczyciel
 Karolina Gruszka – aktorka
 Piotr Gruszka – polski siatkarz
Stanisław Gruszka – polski żołnierz
Stanisław Gruszka – polski lekarz
 Tadeusz Gruszka – polski polityk

Inne 
 gruszka – potoczna nazwa pojazdu przeznaczonego do przewozu mieszanki betonowej
 gruszka – narzędzie pracy pielęgniarskiej, gumowy odsysacz
 gruszka – metalowe narzędzie tortur
 Gruszka – góra pod Tarnawą Dolną
 Gruszka – skała nad Morskim Okiem w Tatrach Polskich

Zobacz też 
 gruszka dziobowa – część statku wodnego
 Gruszka Duża
 Gruszka Duża-Kolonia
 Gruszka Mała Druga
 Gruszka Mała Pierwsza
 Gruszka Zaporska
 Hruška